Schachbundesliga 2016/17 steht für:

 Schachbundesliga 2016/17, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2016/17 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2016/17 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2016/17 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2016/17 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga